

Селище міського типу:
 Іваничі — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район, районний центр
Села:
 Іваничі — Рівненська область, Рівненський район, Головинська сільська громада
 Іваничі — Рівненська область, Рівненський район, Дядьковицька сільська громада
Транспорт:
 Іваничі — вантажно-пасажирська залізнична станція Львівської залізниці

Іваничі () — село, Мінська область, Червенський район